Вахнево — название населённых пунктов:

Россия 
 Вахнево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Вахнево — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Вахнево — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Вахнево — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Вахнево — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Вахнево — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Вахнево — деревня в Шарьинском районе Костромской области.